Patrizia Panico, née le  à Rome, est une joueuse de football italienne qui jouait au poste d'attaquante.

Carrière 

Elle fait partie de l'équipe d'Italie de football féminin. En 2010, elle obtient sa  et bat ainsi le précédent record de sélections en équipe d'Italie de Carolina Morace.

Patrizia Panico est la joueuse qui a disputé le plus de matchs de toute l'histoire du football féminin avec un total d'au moins 891 matchs (687 en club et 204 en sélection), c'est également la meilleure buteuse de l'histoire de ce sport, hommes et femmes confondus avec un total d'au moins 866 buts, battant ainsi l'ancien record de Josef Bican de 805 buts.

Statistiques

Statistiques en club

Palmarès 
 Dix fois championne d'Italie
 1998 avec Modena Amadio
 2002 avec Lazio
 2007, 2008, 2009 avec ASD CF Bardolino
 2010, 2011 avec Torres Calcio Femminile
 2015 avec AGSM Vérone
 Cinq fois vainqueur de la Coupe d'Italie
 1999, 2003 avec Lazio
 2007, 2009 avec ASD CF Bardolino
 2011 avec Torres Calcio Femminile
 Huit fois vainqueur de la Supercoupe d'Italie
 1998 avec Modena Amadio
 2007, 2008 avec ASD CF Bardolino
 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 avec Torres Calcio Femminile
14 fois meilleure buteuse du Championnat d'Italie : 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015
3 fois meilleure buteuse de la Coupe d'Italie : 2007, 2008 et 2009
2 fois meilleure buteuse de la Ligue des champions féminine de l'UEFA : 2008 et 2013

Liens externes 
 

Footballeuse internationale italienne
Footballeuse sélectionnée plus de 100 fois en équipe nationale
Naissance en février 1975
Naissance à Rome
Joueuse de l'ASD Vérone